Alžběta Anglická nebo také z Rhuddlanu (; 7. srpen 1282 – 5. květen 1316) byla osmá a nejmladší dcera krále Eduarda I. Anglického a Eleonory Kastilské. Ze všech sourozenců měla nejblíže k bratrovi Eduardovi, který byl jen o dva roky mladší než ona.

První manželství 
V dubnu 1285 probíhala jednání s Florisem V. jednalo se o Alžbětinu zasnoubení s Florisovým synem Janem, holandským hrabětem. Nabídka byla přijata a Jan byl poslán na vychování do Anglie. Dne 8. ledna 1297 se v Ipswich konala svatba. Svatby se zúčastnila Alžbětina sestra Markéta, její otec, bratr Eduard, a Humphrey de Bohun, 4. hrabě z Herefordu. Očekávalo se, že Alžběta po svatbě odjede s manželem do Holandska, Alžběta však nechtěla, takže Jan musel nakonec odjet sám.

Po nějaké době bylo rozhodnuto, že by Alžběta měla následovat svého manžela. Otec jí doprovázel, cestovali přes Jižní Nizozemí mezi Antverpami, Mechelenem, Lovaní a Bruselem, poté skončili v Gentu. Tam zůstali dva měsíce, strávili Vánoce s jejími dvěma sestrami Eleonorou a Markétou. Dne 10. listopadu 1299, Jan zemřel na úplavice, ačkoli také kolovaly zvěsti o vraždě. Z tohoto manželství se nenarodily žádné děti.

Druhé manželství 
Na zpáteční cestě do Anglie, projela Alžběta Brabantem, kde se setkala se sestrou Markétou. Když přijela do Anglie, seznámila se s nevlastní matkou Markétou, se kterou se její otec oženil, zatímco ona byla v Holandsku. Dne 14. listopadu 1302 se Alžběta ve Westminsterském opatství provdala za Humphreyho de Bohun, 4. hraběte z Herefordu, 3. z Essexu a konstábla Anglie.

Potomci 
Alžběta s Humphreym měli tyto potomky:

 Hugo de Bohun
 Eleonora de Bohun
 Humphrey de Bohun
 Marie nebo Markéta de Bohun
 Jan de Bohun
 Humphrey de Bohun
 Markéta de Bohun
 Vilém de Bohun
 Eduard de Bohun
 Eneas de Bohun
 Isabela de Bohun

Pozdější život 
Během Vánoc 1315, když byla Alžběta po jedenácté těhotná, jí navštívila její švagrová, královna Izabela Francouzská. To byla velká pocta, ae stres mohl způsobit neznámé zdravotní problémy, které později přispěly k Alžbětině smrti při porodu. Dne 5. května 1316 porodila dceru Isabelu. Alžběta i její dcera zemřly krátce po porodu, a byly spolu pohřbeny ve Waltham Abbey.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Plantageneti
Anglické princezny
Holandské hraběnky
Hraběnky z Herefordu
Hraběnky z Essexu
Narození v roce 1282
Narození 7. srpna
Úmrtí v roce 1316
Úmrtí 5. května
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy